«Гарри Поттер и узник Азкабана» () может означать:
 Гарри Поттер и узник Азкабана — роман Дж. К. Роулинг.
 Гарри Поттер и узник Азкабана — фильм режиссёра Альфонсо Куарона по роману Дж. К. Роулинг.
 Гарри Поттер и узник Азкабана — компьютерная игра по мотивам романа Дж. К. Роулинг.
 Гарри Поттер и узник Азкабана (саундтрек)